Municípios da Catalunha, Espanha
L'Ametlla del Vallès — chamada apenas Ametlla em ; na província de Barcelona
L'Ametlla de Mar — na província de Barcelona

Desambiguações de topônimos